Belly steht für:
 Belly (Luftfahrt), einen Begriff aus der Luftfahrt
 Belly (Band), US-amerikanische Rock-Band
 Belly (Rapper) (* 1984), palästinensisch-kanadischer Rapper

Belly ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Friedrich Belly (1836–1875), deutscher Schriftsteller und Komödiendichter
 Pietro Belly (~1735–1791), Artillerieoffizier, Militäringenieur und Montanwissenschaftler des Königreiches Sardinien-Piemont
 Léon Belly (1827–1877), französischer Maler

Siehe auch:
 Belley
 Bellei
 Belli
 Beli